Franciaország
Sceaux, település Hauts-de-Seine megyében
Sceaux, település Yonne megyében